Die Fraundorfer Aeronautics AG ist ein Technologie- und Luftfahrtunternehmen mit Sitz im bayerischen Donauwörth-Genderkingen. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung von Spezial-Luftfahrzeugen. Der „Tensor 600X“ absolvierte nach sieben Jahren Entwicklung Anfang 2020 erfolgreich seinen Erstflug; der Marktstart sollte noch im gleichen Jahr erfolgen.

Gründung 
Der Gründer Christoph Fraundorfer begann 2007, an der Technologie zu arbeiten, die Basis für die Tensor 600X ist. Er ist Luftfahrtingenieur und Absolvent der „Empire Test Pilots‘ School“ in England.

Hintergrund 
Fraundorfer Aeronautics AG ist ein bayerisches Technologie- und Luftfahrtunternehmen. Es hat durch den Einsatz modernster Simulationsmethoden eine neue Rotortechnologie entwickelt und patentiert, mit der Gyrocopter zu einer leistungsstarken, effizienten und umweltfreundlichen Alternative zu Flugzeugen und Hubschraubern werden. Das Unternehmen hat die Vision, auch in Bereichen zu fliegen, in denen es bisher nicht möglich war. Auf Basis seiner Technologie bringt Fraundorfer Aeronautics im Jahr 2020 mit der „Tensor 600X“ selbst ein Luftfahrzeug für Personal Air Mobility zur Alltagsnutzung auf den Markt.

Technologie-Demonstrator 
Die Tensor 600X ist ein Kombinations-Tragschrauber. Die zweisitzige Maschine hat eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von 200 km/h.

Erstflug 

Am 24. Januar 2020 hatte der Tensor 600X nach siebenjähriger Entwicklungszeit seinen offiziellen Erstflug absolviert. Während des einstündigen Flugs wurden Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h und Flughöhen von 500 Metern erreicht. Es wurden mehrere Starts und Landungen sowie Tests zur Stabilität und Steuerbarkeit durchgeführt.

Technologie 

Die Technologie der Tensor 600X ist die Basis für eine neue, deutlich leistungsfähigere Generation von Luftfahrzeugen. Damit will das Unternehmen eine effiziente und umweltfreundliche Fortbewegung in der Luft etablieren, die unabhängig von Infrastruktur am Boden ist.

Das Unternehmen demonstriert mit dem erfolgreichen Erstflug die Leistungsfähigkeit seiner patentierte Technologie: Sie ermöglicht es senkrecht starten zu können; leise, einfach handhabbar und günstig zu fliegen; sie ist effizient und auf alternative Antriebe ausgelegt und erfüllt bereits heute die Sicherheitsstandards, die Grundlage sind für die notwendigen rechtlichen Zulassungen.

Die Tensor arbeitet mit dem Prinzip der Autorotation. Dabei wird die in der Luft enthaltene Energie zum Antrieb des Rotors genutzt. Zusätzlich erzeugt ein Flügel weiteren Auftrieb und erhöht dadurch die Leistungsfähigkeit und Stabilität. Das Luftfahrzeug ist etwa doppelt so effizient wie ein vergleichbarer Hubschrauber und verfügt über eine Reichweite von 600 Kilometern und eine maximale Reisegeschwindigkeit von 200 km/h.

Das Konzept der Maschine ist vorbereitet für alle Formen der Mobilität der Zukunft. Es ist ausgelegt auf verschiedene Antriebsarten wie den Elektro- und Wasserstoffantrieb. Ebenso ist die Nutzung mit autonomen und senkrecht startenden Systemen technisch möglich.

Auf Basis der Technologie bringt das Unternehmen im Jahr 2020 mit der „Tensor 600X“ selbst ein zweisitziges Luftfahrzeug für Personal Air Mobility auf den Markt. So wird Luftfahrt zu einem schnellen, sicheren, individuellen und alltagstauglichen Fortbewegungsmittel im Premium-Mobilitätsmarkt für mittlere Strecken zwischen 50 und 600 Kilometern.

Einsatzbereiche 
Einsatzbereiche für den Tensor sind im urbanen Umfeld beispielsweise Zubringerdienste von Flughäfen. Aber auch zwischen Städten sowie in Regionen mit schwacher Infrastruktur sind beispielsweise Verwendungen für Rettungsdienste, bei Transportflügen oder im Katastrophenschutz denkbar. Ab Mitte des Jahrzehnts soll auf der Plattform des Tensors auch eine größere Variante des Luftfahrzeugs auf den Markt kommen.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Genderkingen
Luftfahrtunternehmen (Deutschland)
Gegründet im 21. Jahrhundert